Pakistan wystartował po raz pierwszy na letnich IO w 1948 roku na igrzyskach w Londynie i od tamtej pory wystartował na wszystkich letnich igrzyskach, oprócz igrzysk w Moskwie w 1980 roku. Najwięcej medali (2) Pakistan zdobył na igrzyskach w Rzymie w 1960 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!